Filip poate fi un nume de familie sau prenume masculin
El provine din limba greacă: Φίλιππος, Phílippos („Prietenul calului“), latinizat: Philippus.

Există mai multe personalități cu numele de Filip:

Împărați romani (Philippus) 

 Filip Arabul (Marcus Iulius Philippus) (244-249)

Regi ai Franței (Philippe) 

 Filip I Capet (1060-1108)
 Filip al II-lea August Capet (1180-1223)
 Filip al III-lea cel Îndrăzneț Capet (1270-1285)
 Filip al IV-lea cel Frumos Capet (1285-1314)
 Filip al V-lea cel Lung Capet (1316-1322) (același cu regele Filip al II-lea al Navarei)
 Filip al VI-lea de Valois (1328-1350)

Duci de Burgundia (Philippe) 

 Filip I Capet de Rouvres (1349-1361) (și conte de Boulogne și de Auvergne)
 Filip II cel Îndrăzneț de Valois (1363-1404)
 Filip I cel Bun de Valois (1419-1467) (același cu contele Filip de Flandra și cu contele Filip de Namur)

Conți de Flandra (Philippe) 

 Filip de Alsacia (1168-1191) (același cu contele Filip de Vermandois)

 Filip de Burgundia (1419-1467)

 Filip cel Frumos de Austria (1482-1506) (același cu regele Filip I al Spaniei și cu principele Filip al Țărilor de Jos)

Conți de Vermandois (Philippe) 

 Filip de Alsacia (1159-1191) (același cu contele Filip de Flandra)

Conți de Namur (Philippe) 

 Filip de Burgundia (1421-1467)

Duci de Brabant (Philippe, Filips) 

 Filip de Saint Pol (1427-1430)

Regi ai Navarei (Felipe) 

 Filip I cel Frumos (1285-1305) (același cu regele Filip al IV-lea al Franței)
 Filip al II-lea cel Lung (1316-1322) (același cu regele Filip al V-lea al Franței)

Regi ai Spaniei (Felipe) 

 Filip I cel Frumos de Austria (1504-1506) (același cu contele Filip de Flandra și cu principele Filip al Țărilor de Jos)
 Filip al II-lea de Habsburg (1556-1598) (același cu regele Filip I al Siciliei, cu regele Filip I al Portugaliei, cu principele Filip al Țărilor de Jos și cu ducele Filip de Milano)
 Filip al III-lea de Habsburg (1598-1621) (același cu regele Filip al II-lea al Portugaliei)
 Filip al IV-lea de Habsburg (1621-1665) (același cu regele Filip al III-lea al Portugaliei)
 Filip al V-lea de Bourbon (1700-1724, 1724-1746) (același cu ducele Filip de Milano)

Regi ai Portugaliei 

 Filip I de Habsburg (1580-1598) (același cu regele Filip al II-lea al Spaniei, cu regele Filip I al Siciliei, cu principele Filip al Țărilor de Jos și cu ducele Filip de Milano)
 Filip al II-lea de Habsburg (1598-1621) (același cu regele Filip al III-lea al Spaniei)
 Filip al III-lea de Habsburg (1621-1640) (același cu regele Filip al IV-lea al Spaniei)

Regi ai Siciliei (Filippo) 

 Filip I de Habsburg (1556-1598) (același cu regele Filip al II-lea al Spaniei, cu regele Filip I al Portugaliei, cu principele Filip al Țărilor de Jos și cu ducele Filip de Milano)

Duci de Milano (Filippo) 

 Filip de Habsburg (1540-1598) (același cu regele Filip al II-lea al Spaniei, cu regele Filip I al Siciliei, cu regele Filip I al Portugaliei și cu principele Filip al Țărilor de Jos)

 Filip de Bourbon (1701-1706) (același cu regele Filip al V-lea al Spaniei)

Conți de Savoia (Philippe, Filippo) 

 Filip I (1268-1285)

Duci de Savoia (Filippo) 

 Filip al II-lea Fără de Țară (1496-1497)

Duci de Parma și Piacenza (Filippo) 

 Filip de Bourbon (1748/1749-1765)

Principi de Tarent (Filippo, Philippe) 

 Filip de Tarent (1294-1313) (același cu împăratul titular Filip de Constantinopol și cu principele Filip I de Ahaia)

Împărați titulari de Constantinopol 

 Filip de Courtenay (1273-1283)
 Filip de Tarent (1313-1331) (același cu principele Filip de Tarent și cu principele Filip I de Ahaia)
 Filip de Anjou-Tarent (1364-1373) (același cu principele Filip al II-lea de Ahaia)

Principi de Ahaia (Philippe) 

 Filip I de Tarent (1306/1307-1313) (același cu împăratul titular Filip de Constantinopol și cu principele de Tarent)
 Filip al II-lea de Anjou-Tarent (1370-1373) (același cu împăratul titular Filip de constantinopol)

Regi ai Macedoniei 
 Filip I al Macedoniei
 Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare
 Filip al III-lea al Macedoniei, fratele vitreg al lui Alexandru cel Mare
 Filip al IV-lea al Macedoniei
 Filip al V-lea al Macedoniei

Duci de Orléans 
 Filip I, Duce de Orléans
 Filip al II-lea, Duce de Orléans

Alți conducători 
 Filip I, Landgraf de Hesse, primul prinț protestant
 Prințul Filip, Duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii
 Felipe, Prinț de Asturia, moștenitorul tronului Spaniei

Alți faimoși Filipi 
 Filip, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Hristos
 Nicolae Filip, academician român
 Filip Moldoveanul
 Filip Vujanović, președinte al Republicii Muntenegru

Nume compus 
 Ludovic Filip, rege al Francezilor (1830-1848)
 Carol Filip, prinț de Schwarzenberg
 Filip Maria Visconti, duce de Milano (1412-1447)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine